Smíšená čtyřhra US Open 2018 probíhala v první polovině září 2018. Do smíšené soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-britský pár Martina Hingisová a Jamie Murray, jehož členové nestartují společně. Hingisová ukončila po sezóně 2017 profesionální kariéru. Spoluhráčkou Murrayho se stala Američanka Matteková-Sandsová.

Vítězem se stal nenasazený americko-britský pár Bethanie Matteková-Sandsová a Jamie Murray, který ve finále zdolal polsko-chorvatskou dvojici Alicja Rosolská a Nikola Mektić. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [11–9]. Oba šampioni získali první společnou grandslamovou trofej. Matteková-Sandsová si připsala celkově třetí grandslamový titul ze smíšené soutěže a pro Murrayho to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Navíc se mu podařilo trofej obhájit. Vítězové si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 155 000 dolarů.

Nasazené páry 
  Gabriela Dabrowská /  Mate Pavić (2. kolo)
  Nicole Melicharová /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Henri Kontinen (1. kolo)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (2. kolo, odstoupili)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Demi Schuursová /  Matwé Middelkoop (1. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Michael Venus (2. kolo)
  Abigail Spearsová /  Juan Sebastián Cabal (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

US Open 2018